Denizci ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Kemal Denizci (* 1950), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Osman Denizci (* 1957), türkischer Fußballspieler und -trainer